Filosofia

 Propietat, característica pròpia o atribut.

Personalitat
 Virtut personal, punt fort del caràcter

Salut, benestar social, política i sociologia
 Qualitat de vida
 Qualitat assistencial
Enginyeria
 Qualitat: Estàndards de producció de productes, sistemes i serveis
 Qualitat d'un material (Assaig de control de qualitat)
 Qualitat total: Un mètode de coordinació, manteniment i organització, cercant uns bons estàndards globals.
 Qualitat de servei: Estàndards en serveis.
 Qualitat d'experiència: Acceptabilitat global pels ususaris d'una aplicació o servei.
Escacs
 Qualitat: Diferència de valor entre una torre i una peça menor.